Camouco puede referirse a:
 Camouco (La Coruña), parroquia española del municipio de Ares, provincia de La Coruña, Galicia.
 Camouco (Lugo), aldea española de la parroquia de Berbetoros, municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.